(L'Autre Moitié) est le titre de plusieurs œuvres :

 , film de 1919 écrit et réalisé par King Vidor ;
 , film de 2006 réalisé par Richard Nockles et Marlowe Fawcett ;
  est un des comics , basé sur l'univers de la série .